Jongenshuis (Delft) - rijksmonument in Delft
 Jongenshuis (Antwerpen) -
 Joods Jongenshuis - voormalig Nederlands-Israëlisch jongensweeshuis in Amsterdam
 Het Jongenshuis - voorloper van de Hoenderloo Groep in Hoenderloo